Thomas Heaphy ist der Name folgender Personen:

* Thomas Heaphy (Maler, 1775) (1775–1835), britischer Maler
 Thomas Heaphy (Maler, 1813) (Thomas Frank Heaphy; 1813–1873), britischer Maler